89 — ano 89 d.C.
Oitenta e nove — número cardinal 89
89 FM — emissora de rádio conhecida como 89

0089